De 10 kilometer open water voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op 9 augustus. Regerend olympisch kampioene was Larisa Iltsjenko uit Rusland. Zij werd opgevolgd door de Hongaarse Éva Risztov.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen open water